
Termin DL ima više značenja.

 Smrtonosna doza, letalna doza leka
 Diodna logika, logička familija koristeći diode